Пётр Ко́тов:
 Котов, Пётр Алексеевич (род. 1955) — советский и российский журналист и писатель.
 Котов, Пётр Васильевич (1894—1973) — советский военный деятель, генерал-майор танковых войск.
 Котов, Пётр Георгиевич (1924—1997) — советский хоккеист и футболист.
 Котов, Пётр Иванович (1889—1953) — советский живописец.
 Котов, Пётр Кузьмич (1936—2006) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.